Barry Altschul (1943-), batteur et percussionniste américain ;
 Frank Altschul (1887-1981), financier, philanthrope américain et collectionneur d'art américain ;
 Randi Altschul (1960-), inventrice de jouets américaine.

Patronyme germanique
Patronyme juif